Plowman ist der Familienname folgender Personen:
 Anna-Louise Plowman (* 1972), US-amerikanische Schauspielerin
 Martin Plowman (* 1987), britischer Rennfahrer
 Thomas S. Plowman (1843–1919), US-amerikanischer Soldat, Bankier und Politiker
 Timothy Plowman (1944–1989), US-amerikanischer Botaniker

Siehe auch:
 Piers Plowman, eine mittelenglische allegorische Erzählung von William Langland